Лас Чинас има више значења:

 Лас Чинас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Чинас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику